Суперкубок Кандиду де Оливейра 1983 года () — 5-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 1982/83 и обладатель Кубка Португалии 1982/83 «Бенфика» и финалист Кубка Португалии «Порту». Первый матч в Порту закончился безголевой ничьёй, а во втором «Порту» одержал гостевую победу со счётом 2:1 и стал обладателем трофея.

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 1983 на сайте zerozero.pt

1983
Матчи ФК «Бенфика»
Матчи ФК «Порту»
Португалия
Спорт в Португалии в 1983 году
Спортивные соревнования в Лиссабоне
Спортивные соревнования в Порту
События 8 декабря
События 14 декабря
Декабрь 1983 года